Born Again е осми студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. Певец в албума е Джейми Св. Джеймс, който заменя Джени Лейн през 2004 г. Лейн напуска групата по лични и бизнес несъгласия, като това е първият албум без него. Продуциран е от Пат Ригън (Kiss, Deep Purple, Mr. Big, L.A. Guns) и бележи завръщането на Джоуи Алън и Стивън Суийт.

Състав 
 Джейми Св. Джеймс – вокали
 Ерик Търнър – китара, бек вокали
 Джери Диксън – бас, бек вокали
 Джоуи Алън – китара, бек вокали
 Стивън Суийт – барабани

Допълнителен персонал 
 Пат Ригън – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 2006 година